Turniej piłki ręcznej kobiet na XVII Igrzyskach Panamerykańskich – siódmy turniej kobiet w ramach igrzysk panamerykańskich rozegrany w dniach 16–24 lipca 2015 roku w Exhibition Centre w kanadyjskim mieście Toronto.

Zawody te były eliminacją do turnieju piłki ręcznej rozgrywanego podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016 – bezpośredni awans uzyskiwała najlepsza reprezentacja, prócz mającej zagwarantowany awans Brazylii, kolejna zaś otrzymywała szansę gry w światowych turniejach kwalifikacyjnych.

Z grupy A awansowała niepokonana Brazylia oraz Meksyk, w grupie B przy dwóch zwycięstwach i porażce na koncie trzech zespołów o awansie decydowała różnica punktów, a lepszą posiadały Argentyna i Urugwaj. W półfinałach lepsze okazały się wyżej rozstawione zespoły, a zwycięsko z finałowej rywalizacji wyszła reprezentacja Brazylii. Bezpośredni awans do olimpijskiego turnieju zyskały zdobywczynie srebrnego medalu, Argentynki, Urugwajki wystąpiły natomiast w światowym turnieju kwalifikacyjnym w marcu 2016 roku.

System rozgrywek 
W zawodach wystartuje wyłonionych we wcześniejszych eliminacjach osiem zespołów podzielonych na dwie grupy po cztery zespoły. 
Rozgrywki odbędą się w dniach 16–24 lipca 2015 roku w Exhibition Centre. Prowadzone będą w pierwszej fazie systemem kołowym, po którym nastąpi faza play-off: dwie najlepsze drużyny z każdej grupy walczyć będą o miejsca 1–4, natomiast pozostałe o pozycje 5–8.

Losowanie grup zostało zaplanowane na 15 marca 2015 roku w Montevideo. W jego wyniku wyłonione zostały dwie czterozespołowe grupy.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Statystyki 
Po zakończonym turnieju organizatorzy przedstawili statystyki dotyczące bramkarzy, zespołów, klasyfikacji fair play oraz statystyk indywidualnych.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Piłka ręczna na Igrzyskach Panamerykańskich 2015
Piłka ręczna kobiet